Galimberti est un nom de famille d'origine italienne notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Alice Galimberti (1873-1936), poétesse, traductrice et critique littéraire italienne ;
 Carlo Galimberti (1894–1939), haltérophile italien ;
 Duccio Galimberti (1906–1944), avocat et résistant italien ;
  (1933–2017), acteur et cascadeur italien ;
 Giorgio Galimberti (né en 1976), joueur de tennis italien ;
 Luigi Galimberti (1836–1896), cardinal italien ;
  (né en 1968), entrepreneur et homme politique italien ;
 Sándor Galimberti (1883–1915), peintre hongrois ;
  (1856–1939), homme politique italien ;
  (né en 1942), philosophe, sociologue et journaliste italien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme italien